

Geografia

Austria 
 Mittelberg – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Mittelberg – frazione di Langenlois, città nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Mittelberg – frazione di Langschlag, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Mittelberg – frazione di Mittelberg, comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Mittelberg – ex comune ora frazione di Rödental, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Oy-Mittelberg – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Italia 
 Mittelberg – nome tedesco di Monte di Mezzo, frazione del comune di Renon nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 Mitterberg – pagina di disambiguazione